Росто́цкий (Росто́цкая) — славянская фамилия. Происходит от топонима Ростоки либо Розтоки (распространён на территориях современной Чехии и Словакии), а также нарицательного ростоки, означающего место, где река разделяется на два русла (раз-токи); соответственно, носитель фамилии — житель или выходец из такого места.

Известные носители 
 Ростоцкий, Андрей Станиславович (1957—2002) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, каскадёр.
 Ростоцкий, Болеслав Норберт Иосифович (1912—1981) — советский театровед, историк театра, театральный критик.
Ростоцкий, Владислав (1912—2004) — польский историк, профессор Люблинского католического университета.
Ростоцкий, Иосиф Болеславович (1890—1965) — врач-организатор, известный деятель советского здравоохранения.
Ростоцкий, Станислав Иосифович (1922—2001) — советский кинорежиссёр, актёр, сценарист, педагог.
Феодосий Ростоцкий (1724—1805) — униатский митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, василианин.

Ростоцкая, Марианна Альбертовна (род. 1963) — киновед, завкафедрой эстетики, истории и теории культуры ВГИК.

Другое 
 Ростоцкая — гора в Украинских Карпатах.

Примечания